Muonio (gemeente); gemeente in noord Finland
Muonio (plaats); dorp in die gemeente
Muonio (rivier); rivier nabij gemeente en dorp.

Zie ook 
Muonionalusta; Zweedse tegenhanger van Fins dorp